Мейстарадейлдин 1961 () — 19-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1961
Фарерские острова
1961 год на Фарерских островах